Le crapouillot désigne, dans le vocabulaire des soldats français de la Première Guerre mondiale, un mortier de tranchée (tel que le mortier de 58 mm T N°2) français et par extension ses munitions, les torpilles d'artillerie. Ce terme signifie littéralement « petit crapaud », crapaud désignant l'affût d'un mortier. Le servant de ces pièces est appelé un crapouilloteur.

Plus tard, le nom fut repris par un journal (voir ci-dessous).

Références

Voir aussi 
 Le Crapouillot est un journal satirique créé en 1915 par Jean Galtier-Boissière.

Mortier
Première Guerre mondiale
Arme de la Première Guerre mondiale